Rua Uruguai é um logradouro no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

História 
Esta importante artéria começa na rua Indaiaçu, no Bairro do Andaraí, e termina na Rua Olegário Mariano, na Tijuca. A homenagem à República Oriental do Uruguai data de 26/05/1856.

Pelo seu asfalto escoa o tráfego em dois sentidos a partir do cruzamento da Rua Uruguai com a Rua Barão de Mesquita. Desta, no sentido da Rua Indaiaçu, seguem os veículos de passeio e coletivos para os bairros de Vila Isabel e os que margeiam a linha férrea da Central do Brasil. Do lado oposto, no sentido da Rua Olegário Mariano, o trânsito se dirige para o Centro da Cidade ou o Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro).

Uruguai
Tijuca